Mike Harrison ist der Name von:

* Mike Harrison (Musiker) (1942–2018), britischer Musiker
 Mike Harrison (Rugbyspieler) (* 1956), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler